

Сілвер-Лейк — місто, штат Індіана
 Сілвер-Лейк — місто, штат Канзас
 Сілвер-Лейк — місто, штат Міннесота
 Сілвер-Лейк — селище, штат Нью-Гемпшир
 Сілвер-Лейк — селище, штат Огайо
 Сілвер-Лейк Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія
 Сілвер-Лейк — переписна місцевість, штат Флорида
 Сілвер-Лейк — переписна місцевість в окрузі Ессекс, штат Нью-Джерсі
 Сілвер-Лейк — переписна місцевість в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі
 Сілвер-Лейк — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Сілвер-Лейк — переписна місцевість, штат Орегон